Sikasso kan syfta på:

Geografi

Mali 

 Sikasso, region, 
 Sikasso (regionhuvudort), 
 Sikasso (flygplats), 
 Sikasso Cercle, krets, 

Robotskapade Maliförgreningar